Betzdorf steht für:

 Betzdorf, Stadt in Rheinland-Pfalz, Deutschland
 Verbandsgemeinde Betzdorf, ehemalige Verbandsgemeinde in Rheinland-Pfalz, Deutschland
 Betzdorf (Luxemburg), Ortschaft in der gleichnamigen Gemeinde im Kanton Grevenmacher, Luxemburg  
 Betzdorf (Adelsgeschlecht), ein Ministerialengeschlecht, das sich nach der rheinland-pfälzischen Stadt nannte